FC Luxemburg City is een Luxemburgse voetbalclub uit Hamm, een stadsdeel van de hoofdstad Luxemburg. De wedstrijden worden gespeeld in het stadion van het stadsdeel Cents. De fusieclub heeft rood en wit als kleuren.

Geschiedenis
De club kwam in 2004 tot stand na een fusie tussen FC Hamm 37'' en RM 86 Luxembourg. In 2007 werd de club kampioen in de Éirepromotioun en promoveerde zo naar de Nationaldivisioun. In 2014 degradeerde de club, maar keerde in 2015 als kampioen direct weer terug.

Op 14 mei 2020 stemden de leden van FC Blue Boys Muhlenbach en RM Hamm Benfica in met een fusie tussen beide clubs. De nieuwe club nam de naam FC RM Hamm Benfica aan en nam in het seizoen 2020/21 de plaats in de Nationaldivisioun van Blue Boys Muhlenbach in.

De naam Benfica'' deed al langer stof opwaaien. De naam en het logo zijn gebaseerd op dat van de Portugese club SL Benfica. Mede vanwege een dreigende schadeclaim van de Portugezen werd in 2022 besloten tot een naamsverandering tot FC Luxemburg City.

Eindklasseringen vanaf 2005

|}

Resultaten per seizoen

Externe link 
 Officiële website

Hamm, Benfica
Sportclub in Luxemburg (stad)